Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2012 — 8-я  мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 12 европейских команд. Квалификация проходила с 30 октября 2010 года по 29 октября 2011 года.

Турнир 
Шесть команды присоединились с ЧЕ 2010:

Квалификационный турнир

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Плей-офф

Первые матчи

Ответные матчи

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2012

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2012
2012 год в водном поло